El término Botafogo puede referirse a los siguientes temas: 

Botafogo, un barrio de la ciudad de Río de Janeiro. 
Botafogo de Futebol e Regatas, un club de fútbol brasileño, de la ciudad de Río de Janeiro.
Botafogo Futebol Clube, un club de fútbol brasileño, de la ciudad de Ribeirão Preto, São Paulo.
Botafogo Futebol Clube, un club de fútbol brasileño, de la ciudad de João Pessoa, Paraíba.
Botafogo (Galeón), barco de guerra portugués del .
Botafogo (caballo) un purasangre de carreras, nacido en Argentina.
Botafogo, apodo con el cual es conocido el guitarrista de blues argentino Miguel Vilanova.